Chichester Fortescue kan syfta på:

* Chichester Fortescue (1718–1757), irländsk parlamentsledamot
 Chichester Fortescue (1750–1820), brittisk amiral och irländsk parlamentsledamot
 Chichester Fortescue (1777–1826),  irländsk parlamentsledamot
 Chichester Parkinson-Fortescue, 1:e baron Carlingford (1823–1898), brittisk politiker